Stati Uniti d'America
 Columbia City – capoluogo della Contea di Whitley, Indiana
 Columbia City – città della Contea di Columbia, Oregon